NGC 4953-2 (другие обозначения — ESO 382-8A, MCG -6-29-9, VV 671, AM 1303-371, PGC 45343) — галактика в созвездии Центавр.

Этот объект не входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога» и был добавлен позднее.

Примечания 

 

4953
Центавр (созвездие)